Felix Widder ist der Name folgender Personen:

* Félix Bódog Widder (1874–1939), ungarischer Maler, Grafiker und Lehrer 
 Felix Joseph Widder (1892–1974), österreichischer Botaniker und Pilzkundler